Der Begriff Emstal bezeichnet
 den früheren Namen von Bad Emstal, einer Gemeinde im Landkreis Kassel (Hessen).
 einen Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg); siehe Emstal (Kloster Lehnin)